Osoby o nazwisku Arutiunow:
 Aleksandr Arutiunow (1904–1975) – radziecki neurochirurg
 Bagrat Arutiunow (1889–1953) – radziecki działacz państwowy
 Stepan Arutýunow (1923–?) – turkmeński piłkarz, trener i sędzia piłkarski